Summit Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Summit Township (Boone County, Arkansas)
 Summit Township (Marion County, Arkansas)
 Summit Township (Illinois)
 Summit Township (Adair County, Iowa)
 Summit Township (Clay County, Iowa)
 Summit Township (Marion County, Iowa)
 Summit Township (O’Brien County, Iowa)
 Summit Township (Chautauqua County, Kansas)
 Summit Township (Cloud County, Kansas)
 Summit Township (Decatur County, Kansas)
 Summit Township (Marion County, Kansas)
 Summit Township (Jackson County, Michigan)
 Summit Township (Mason County, Michigan)
 Summit Township (Beltrami County, Minnesota)
 Summit Township (Steele County, Minnesota)
 Summit Township (Bates County, Missouri)
 Summit Township (Callaway County, Missouri)
 Summit Township (Burt County, Nebraska)
 Summit Township (Butler County, Nebraska)
 Summit Township (North Dakota)
 Summit Township (Ohio)
 Summit Township (Butler County, Pennsylvania)
 Summit Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Summit Township (Erie County, Pennsylvania)
 Summit Township (Potter County, Pennsylvania)
 Summit Township (Somerset County, Pennsylvania)
 Summit Township (Lake County, South Dakota)
 Summit Township (Roberts County, South Dakota)